Feenstra (bedrijf)

Haaije Feenstra (1987), een Nederlands voetballer
Jaap-Jelle Feenstra (1954), een Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid en Tweede Kamerlid
Jacob Eduard Feenstra (1888-1946), een ter dood veroordeelde Nederlandse politieofficier in de Tweede Wereldoorlog
Kim Feenstra (1985), een Nederlands fotomodel
Robert Feenstra (1920-2013), een Nederlands jurist en rechtshistoricus
Ruurd Feenstra (1904-1974), een Nederlands schrijver
Thijs Feenstra (politicus) (1766-1840), een Fries politicus en koopman

Zie ook 
Veenstra (doorverwijspagina)